Abstrahlung steht für:
 Nächtliche Abkühlung von Erdboden und Atmosphäre durch abgegebene Wärmestrahlung, siehe Abkühlung #Nächtliche_Abkühlung
 Reflektierte Sonneneinstrahlung, die Ausstrahlung (Atmosphäre)
 Abstrahlung von Metalloberflächen
 Schallabgabe eines Lautsprechers, siehe Lautsprecher #Grundlagen Theorie
 Aussendung elektromagnetischer Wellen mithilfe einer Antenne, siehe Antennentechnik #Prinzip